Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2019 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый на рубеже декабря и января в Дохе (Катар) на хардовых кортах местного Khalifa International Tennis and Squash Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. В 2019 году турнир проходил с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Квалификация к турниру состоялась с 29 по 31 декабря 2018 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Томаш Бердых
  Джем Илькель
  Мубарак Шаннан Заид

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Максимилиан Мартерер
  Сергей Стаховский
  Гильермо Гарсия-Лопес
  Ричардас Беранкис
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Паоло Лоренци

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Марко Джокович /  Новак Джокович
  Джем Илькель /  Мубарак Шаннан Заид

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Доха
Теннис
Январь 2019 года
2019